Nitschmann ist der Name folgender Personen:

 Anna Nitschmann (1715–1760), deutsche Missionarin und Liederdichterin
 Arno Nitschmann (1882–1945), deutscher Unternehmer und Politiker (NSDAP)

 Eduard Nitschmann (1836–1906), deutscher Generalleutnant
 Franz Nitschmann (um 1844–1916), deutscher Baubeamter 
 Horst Nitschmann (1908–1976), deutscher Brigadegeneral und Angehöriger des Bundesnachrichtendienstes
 Johann Nitschmann (1712–1783) , deutscher Prediger der Herrnhuter Brüdergemeine und Liederdichter 
 Leopold Nitschmann (1895–1966), deutscher Orgelbauer in Schwerin
 Oliver Nitschmann (* 1971), deutscher American-Football-Spieler und -Trainer
 Rudolf Voit-Nitschmann (* 1950), deutscher Flugzeugkonstrukteur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Nietschmann
 Nitzschmann